Го́рское кла́дбище — кладбище, расположенное в Сестрорецке по адресу Большая Горская ул.,82.

Рядом платформа Горская Сестрорецко-Белоостровской ж.д. (60С. Ш.,30В. Д.)

На кладбище расположены памятники культурно-исторического наследия регионального уровня охраны на основании:

 Решение Исполкома Ленгорсовета от 03.05.1976 г. № 328
 
Охране подлежат четыре объекта:
 
 братская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну, в которой похоронены: сержант Л. С. Филиппович (1923—1943), капитан К. М. Купчин (1918—1944). У входа в 15 метрах за сторожкой.
 
 братская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну. У Центральной площадки.
 
 братские и одиночные могилы советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну. Центральная площадка .
 
 братская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну. У Центральной площадки.

Ссылки 

Во время Великой Отечественной войны здесь похоронены 1830 блокадников (поимённый список)

Культурно-историческое наследие Курортного района Санкт-Петербурга
Кладбища Сестрорецка
1904 год в Санкт-Петербурге